Джиро ди Апулия () — шоссейная многодневная велогонка, с 1972 по 1998 год проводившаяся по дорогам итальянской области Апулия. Джузеппе Саронни трижды выигрывал общий зачёт гонки.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Джиро ди Апулия на Memoire-du-cyclisme
 Джиро ди Апулия на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования в Апулии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1972 года
Исчезли в 1998 году